Национален отбор по волейбол на Япония може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Япония
 Женски национален отбор по волейбол на Япония